Кубок чемпионов 1976 — девятнадцатый розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы среди мужских команд, в котором приняло участие 23 команды. Финал второй раз прошёл в Женеве 1 апреля, итальянский «Варезе» второй год подряд в финале обыгрывает «Реал».

Квалификационный раунд

1/8 финала 

 * Техническая победа.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1975 год в баскетболе
1976 год в баскетболе